Александр Евгеньевич Лагорио () — русский петрограф, кристаллограф и минералог. Член-корреспондент ИАН (1896).

Биография 

Александр Лагорио родился 27 августа 1852 г. в Феодосии (Крым).

Свою научную деятельность А. Е. Лагорио начал в Дерптском (позже Юрьевском) университете, ныне — Тартуский университет (Эстония), в котором он учился ранее.
В 1875 году он получил учёную степень кандидата минералогии и был назначен на должность старшего ассистента, в 1877 году получил учёную степень магистра. В мае 1880 года был представлен к получению учёной степени доктора. Вскоре после получения докторской степени был назначен адъюнкт-профессором Варшавского университета.

В Варшавском университете с 1881 года А. Е. Лагорио был секретарем факультета физико-математических наук, а в 1894—1901 годах — деканом того же факультета. В 1885 г. он был избран ординарным профессором по кафедре минералогии. С 1894 года Лагорио являлся членом Минералогического общества Санкт-Петербурга, 7 декабря 1896 года был избран членом-корреспондентом Императорской Санкт-Петербургской Академии Наук «по разряду физическому Физико-математического отделения», а в 1897 году был избран членом Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей.

В 1897 году он вошел в состав организационного комитета Варшавского политехнического института, а в апреле 1898 года был назначен первым директором этого института, основанного высочайшим декретом от 8 июня 1898 года. Лагорио также был деканом Горного отделения этого института.
В 1904—1917 работал на должности Управляющего Учебным Отделом, членом совета по учебным делам и председателем Ученого Комитета Министерства торговли и промышленности России.

Умер А. Е. Лагорио 1 августа 1922 года в Берлине, где в это время жила его дочь Мария с мужем, архитектором и живописцем Николаем Исцеленновым.

Научная работа 
А. Е. Лагорио одним из первых применил микроскопический метод изучения магматических горных пород. Он рассматривал расплавленную магму как пересыщенный раствор силикатов, аналогичный солевым растворам. Порядок кристаллизации минералов А. Е. Лагорио объяснял выделением тех соединений, которыми магма в данный момент пересыщена. Эти положения были обоснованы многочисленными химическими и микроскопическими анализами ранних и поздних генераций минералов. Раньше американского петрографа Н. Боуэна пришел к выводу, что причиной разнообразия изверженных пород является кристаллизационная дифференциация магмы.

Главными научными трудами А. Е. Лагорио являются:

 «Mikroskopische Analyse ostbaltischer Gebirgsarten» (1876);
 «Vergleichend petrographische Untersuchungen über die massigen Gesteine der Krym» (1880);
 «Über die Natur der Glasbasis, sowie der Krystallisationsvorgänge im eruptiven Magma» (1887);
 «Die Andesite des Caucasus» (1878);
 «О причинах разнообразия изверженных пород». В кн.: Труды Варшавского об-ва естествоиспытателей. Год седьмой, 1896—1897, Варшава, 1897.

А. Е. Лагорио изучал древний вулканизм, и, в частности, потухший вулкан на Карадаге. В 1885 году А. Е. Лагорио составил первую геологическую карту Карадагского массива, а в 1897 г. им было проведено петрографическое описание вулканических пород, охарактеризован их химизм. Лагорио первым установил, что возраст карадагского вулканизма датируется верхнеюрским временем. Эта точка зрения актуальна и сегодня. Лагорио участвовал в организации экскурсии в Крым, в частности — на Карадаг, для более чем ста участников VII Международного геологического конгресса, проходившего в Санкт-Петербурге в августе 1897 года. Именем А. Е. Лагорио названа грандиозная отвесная стена — вулканическая дайка, нависающая над ущельем Гяур-Бах на Карадаге.

К числу учеников А. Е. Лагорио относится , впоследствии первый директор Государственного Геологического института Польши (1919—1937), известный в том числе открытием в 1909 году минерала, названного им в честь Георга Стеллера стеллеритом.

Семья и родственники 
Обе дочери Александра Евгеньевича стали художницами:
 Аделаида Александровна (1886—1976), миниатюристка
 Мария Александровна Исцеленнова (Лагорио) (1893—1979), живописец, график, жена Н. И. Исцеленнова (1891—1981)

Двоюродный брат — Лев Феликсович Лагорио (1826—1905), выдающийся художник-маринист.

Примечания

Ссылки 
 
 А. Е. Лагорио (Александр Карл Лео) на сайте РАН.
 А. Е. Лагорио в Информационной системе «История геологии и горного дела» ГИН РАН.

Учёные Российской империи
Геологи XIX века
Геология Крыма
Члены-корреспонденты Петербургской академии наук
Члены-корреспонденты РАН (1917—1925)
Преподаватели Императорского Дерптского университета
Профессора Императорского Варшавского университета
Преподаватели Варшавского политехнического института Императора Николая II
Учёные Крыма